Ottosson est un patronyme suédois, dérivé du prénom Otto, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anna Ottosson (née en 1976), skieuse alpine suédoise ;
 Jan Ottosson (né en 1960), fondeur suédois ;
  (né en 1976), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Paul N. J. Ottosson (né en 1966), ingénieur du son suédois.

Notes et références 

de:Ottosson
en:Ottosson
sv:Ottosson